Chiang Kai-shek (1887-1975), een Chinees nationalistisch politicus
Yang Jiechi (1950-), een Chinees minister van Buitenlandse Zaken